ИКФ — многозначное понятие

 ИКФ — Международная федерация каноэ (англ. ICF — International Federation Canoes)
 ИКФ — Императорская Карточная фабрика
 ИКФ — Ивенецкая кондитерская фабрика